Hailfingen steht für:

 Hailfingen, ein Stadtteil von Rottenburg am Neckar im Landkreis Tübingen in Baden-Württemberg
 Hailfingen (Adelsgeschlecht), ein schwäbischen Adelsgeschlecht

Hailfingen ist der Familienname folgender Personen:

 Anselm von Hailfingen (der Alte), württembergischer Adliger
 Heinz von Hailfingen, württembergischer Adliger
 Märklin von Hailfingen, württembergischer Adeliger
 Markward von Hailfingen (* 1245), württembergischer Ritter und Dienstmann der Pfalzgrafen von Tübingen